Елинизъм е понятие което се свърза с Елада и елини и може да се отнася до:

 Елинистична Гърция;
 Елинистична епоха;
 Елинистична философия;
 Елинистично изкуство;
 Елинистичен юдаизъм;
 Елинистична религия.

Вижте също 
 Елинизация